Владимир Качалов:
 Качалов, Владимир Николаевич (1864—1941/1942) — камергер Высочайшего Двора, управляющий дворцом Массандра; cтроитель и управляющий Ливадийского дворца в Крыму; cтроитель Главных Массандровских Винных Подвалов.
 Качалов, Владимир Яковлевич (1890—1941) — советский военачальник.